Odeon se poate referi la:
 edificiu specific Antichității greco-romane, destinat manifestărilor culturale;
 denumire dată unor teatre moderne;
 Teatrul Odeon din București, România;
 Odeon, fostă formație românească de manele, înființată în 1980 la Buzău;
 Odeon Records, o casă de discuri germană fondată în 1903.